Thizay (Indre)
 Thizay (Indre-et-Loire)